Zamarra peut faire référence à :

Toponyme 

 Zamarra, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Divers 
 Zamarra, manteau en peau de mouton porté par les bergers espagnols.